ABS je skraćenica od njemačke riječi  (-{ABS}-), što je ime za sigurnosni sistem koji se ugrađuje u automobile koji sprečava blokiranje točkova (prestanak okretanja) prilikom kočenja. Blokiranje točkova onemogućava osobi koja upravlja vozilom zadržavanje smjera i tako dolazi do klizanja vozila i gubljenja kontrole nad istim. ABS poboljšava kontrolu nad vozilom prilikom kočenja na suvim i skliskim površinama, te smanjuje zaustavni put, dok na površinama kao što je makadam dužina kočenja biva produžena — bez gubitka kontrole nad vozilom.

Istorija 

Pojava ABS-a datira još iz 1928. godine kada je Nijemac Karl Vesels patentirao mehanizam koji reguliše silu kočenja automobila; međutim, ovaj koncept postojao je samo na papiru. Tek početkom Drugog svjetskog rata, 1941. godine, testiran je prvi regulator blokiranja točkova za koji je zabilježeno da su postigli tek osrednji rezultat. Uprkos tome što je u početku doživio neuspjeh, ovaj sistem je postao konstrukcijska baza za mnoge mehanizme. Ideja o senzorima koji prate okretanje točkova i kontrolnoj jedinici koja upravlja kočnicama bila je uspješna, ali pretvoriti koncept u funkcionalan mehanizam bilo je komplikovano. Problem senzora riješen je već 1952. godine u ABS sistemu ugrađenom u avion, ali i u Knorov sistem iz 1954. za lokomotivu. Kako god, ugradnja u automobile još nije bila moguća jer su postojali zahtjevi koji su se postavljali pred mehanički senzor zbog manje preciznosti te nedovoljne pouzdanosti u krivinama, na grbavim podlogama ili pri nepovoljnim vanjskim uticajima.

Razvoj ABS-a znatno je unaprijedila firma Robert Boš -{GmbH}- (zaštitili su oznaku -{ABS}- za svoj proizvod) koja je na tržište 1978. godine izbacila elektronski sistem koji se kao dodatna oprema počeo ugrađivati u automobile Mercedes -{S}- klase (-{W}-116) a nešto kasnije i u -{BMW}- 7 (E23). 1985. godine Ford -{Scorpio}- je postao prvi automobil u koji se ABS ugrađivao serijski.

Mercedes -{Benz}- je 1981. godine zajedno sa firmom -{WABCO}- razvio ABS za vozila sa vazdušnim kočnicama (autobusi i teretna vozila). Od 1991. godine, za sve autobuse i teretna vozila obavezna je ugradnja ABS-a.

Reference

Spoljašnje veze 

Automobili